Lehnert může znamenat:

 Ján Lehnert (*1962), československý fotbalista
 Jan Jiří Lehnert (Johann Georg Lehnert; asi 1700–1776 ?), barokní sochař
 Wenzel Lehnert (1871– ???), československý politik německé národnosti
 Rudolf Franz Lehnert (1878, Groß Aupa (Velká Úpa) – 1948, Redeyef), fotograf českého původu